Der Unicodeblock Shaw-Alphabet (Shavian, 10450 bis 1047F) enthält die Zeichen des Shaw-Alphabets. Es handelt sich dabei um ein sich nicht in Gebrauch befindliches phonologisches Alphabet für die englische Sprache, das von dem irischen Dramatiker und Literaturnobelpreisträger George Bernhard Shaw durch sein Testament in Auftrag gegeben und finanziert wurde.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 89 kB)